Anna Habsburżanka (1318–1343)
 Anna Habsburżanka (zm. 1327)
 Anna Habsburżanka (1432–1462)
 Anna Habsburżanka (1528–1590)
 Anna Habsburżanka (1549–1580)
 Anna Habsburżanka (1573–1598)